Esistono due comuni francesi con questo nome

Hargnies – Ardenne
Hargnies – Nord